Отдел оборонной промышленности ЦК КПСС (ООП ЦК КПСС) — постоянно действующий специальный орган, образованный в структуре ЦК КПСС в 1954 году и занимавший одно из ведущих мест в системе партийно-государственных органов управления оборонно-промышленного комплекса СССР.

История 
В 1954 году при разделении Промышленно-транспортного отдела ЦК КПСС был образован Отдел оборонной промышленности ЦК КПСС. Отдел в структуре аппарата ЦК КПСС был рабочим органом Политбюро ЦК КПСС, Секретариата ЦК и Совета обороны СССР по вопросам деятельности оборонных отраслей промышленности, создания, производства и выпуска вооружений и военной техники для Вооружённых СССР.

Основными функциями Отдела были подготовка, организация и контроль выполнения партийных решений по оснащению Вооружённых Сил СССР современными системами вооружений и военной техники. На Отдел также возлагались задачи по осуществлению кадровой политики ЦК КПСС в оборонных отраслях промышленности.

В разные годы вопросы работы Отдела курировали секретари ЦК КПСС: Ф. Р. Козлов (1960-1963), Л. И. Брежнев (1956-1960 и 1963-1965), Д. Ф. Устинов (1965-1976), Я. П. Рябов (1976-1979), Г. В. Романов (1983-1985), Л. Н. Зайков (1985-1988), О. Д. Бакланов (1988-1991).

В 1988 году ООП ЦК КПСС был преобразован в Оборонный отдел ЦК КПСС. В 1991 году  на базе Оборонного отдела и Государственно-правового отдела ЦК КПСС был образован Отдел по вопросам обороны и безопасности при Президенте СССР. Руководителем Отдела был назначен Секретарь ЦК КПСС Бакланов О.Д. После событий августа 1991 года постановлением Президиума Верховного Совета СССР Отдел был ликвидирован.

Структура и состав 
 Сектор авиационной промышленности;
 Сектор оборонной промышленности;
 Сектор общего машиностроения;
 Сектор радиопромышленности;
 Сектор среднего машиностроения;
 Сектор судостроительной промышленности;
 Сектор экономики и машиностроения;
 Сектор электронной  промышленности

Заведующие 
 И. Д. Сербин (1958-1981);
 И. Ф. Дмитриев (1981-1985);
 О. С. Беляков (1985-1991)

Примечания

Ссылки 
  ОТДЕЛ ОБОРОННОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ ЦК КПСС;
  Справочник по истории Коммунистической партии и Советского Союза 1898 - 1991;

Отделы ЦК КПСС
Государственное устройство СССР
Оборонно-промышленный комплекс СССР